Poroszok
 Porosz, a leleményesség, ügyesség megszemélyesítője Platón Szümposzionjában
 Poroszsüveg-boltozat
Lásd még
 Pórosz (egyértelműsítő lap)
 Poroszország (egyértelműsítő lap)
 Porus (egyértelműsítő lap)